Gilançay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Gilançay (vattendrag), Nachitjevan, 
 Gilançay (ort), Nachitjevan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar